Het seizoen 2013/14 van de Premjer-Liga is het 22ste seizoen van de hoogste Russische voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League. Aan de competitie doen 16 teams mee.

In het seizoen 2012/13 zijn Mordovia Saransk en Alania Vladikavkaz gedegradeerd. In de plaats van deze twee teams komen kampioen van de FNL 2012/13 FK Oeral en nummer 2 Tom Tomsk.

CSKA Moskou wist door op de laatste speeldag met 1-0 van Lokomotiv Moskou te winnen haar titel te prolongeren. Volga en Anzji Machatsjkala eindigde als 15e en 16e waardoor zij rechtstreeks degraderen. Tom Tomsk en Krylja Sovetov Samara zullen als nummer 13 en 14 gaan proberen om zich via de nacompetitie te handhaven.

Teams

Ranglijst

Eindstand 

Regels voor de ranking: 1. punten 2. aantal gewonnen wedstrijden 3. punten onderling 4. onderling resultaat 5. onderling doelsaldo 6. onderling aantal doelpunten gescoord 7. onderling uit doelpunten gescoord 8. doelsaldo verschil 9. aantal goals gescoord 10. aantal uit goals gescoord 11. positie in 2012/13.

Legenda

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013/14 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013/14 uitkwamen in de Premjer-Liga .

Positieverloop per club

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Team van het Jaar
Verkozen door het Russische sportdagblad Sport-Express.

Individuele onderscheidingen

Sport-Express
Speler van het Jaar: 
 Seydou Doumbia (CSKA Moskou)
Beste Veteraan (+ 33 jaar): 
 Sergej Ignasjevitsj (CSKA Moskou)
Beste Jeugdspeler (– 23 jaar):
 Pavel Solomatin (Dinamo Moskou/Anzji Machatsjkala)
Beste Junior (– 20 jaar):
 Aleksej Mirantsjoek (Lokomotiv Moskou)
Beste Nieuwkomer: 
  Joeri Lodygin (FK Zenit Sint-Petersburg)
Beste Buitenlander: 
 Seydou Doumbia (CSKA Moskou)
Beste Tussentijdse Nieuwkomer: 
 José Salomón Rondón (FK Zenit Sint-Petersburg)

Zie ook
Russische voetbalbeker 2013/14
Russisch voetbalelftal in 2013
Russisch voetbalelftal in 2014

	

Competitievoetbal 2013/14
Russische voetbalcompetitie